Collateral Damage bezeichnet

 Collateral Damage – Zeit der Vergeltung, einen Film
 Begleitschaden, Militärbegriff